Pytanie  – pytanie kwestionariuszowe, które jest połączeniem pytania zamkniętego i pytania otwartego.

Pytanie półotwarte zawiera ustalone gotowe odpowiedzi (jak pytanie zamknięte) oraz daje możliwość swobodnej wypowiedzi (jak w pytaniu otwartym).

Przykładowo pytanie i możliwe odpowiedzi:

półotwarte